Katie Stuart (atriz canadense) - atriz canadense nascida em 1985, conhecida por interpretar a Lince Negra no filme X-Men 2.
Katie Stuart (atriz americana) - atriz americana nascida em 1984, conhecida por interpretar Chloe no filme Tamara.

Desambiguações de antropônimos